

Biografia 
Gordon-Lennox era il figlio quintogenito di Charles Gordon-Lennox, V duca di Richmond e lady Caroline, figlia del faldmaresciallo Henry Paget, I marchese di Anglesey. Charles Gordon-Lennox, VI duca di Richmond, lord Henry Lennox e lord Alexander Gordon-Lennox furono suoi fratelli maggiori.

Gordon-Lennox iniziò la propria carriera politica sedendo come membro del parlamento Lymington dal 1860 al 1874 e fu anche Luogotenente nelle Royal Horse Guards.

Gordon-Lennox sposò Minnie Augusta, figlia di William Henry Palmer e vedova di Edwin Adolphus Cook, nel 1875. La coppia non ebbe figli. George Charles Gordon-Lennox morì nel febbraio 1877 a 47 anni.

Ascendenza

Note 

Politici del Partito Conservatore (Regno Unito)
Tory
George Charles Gordon-Lennox